Thomas Savage peut désigner :

 Thomas Savage (1463-1507), ecclésiastique anglais ;
 Thomas Savage ( vicomte Savage) (1586-1635), pair et courtisan anglais à la cour de Charles  ;
 Thomas Savage ( comte Rivers) (1628-1694), pair anglais ;
 Thomas Savage (1804-1880), missionnaire et naturaliste américain ;
 Thomas Savage (1915-2003), romancier américain.